Jan de Koning ist der Name folgender Personen:

* Jan de Koning (Politiker, 1926) (1926–1994), niederländischer Politiker
 Jan de Koning (Politiker, 1937) (1937–2010), niederländischer Politiker
 Jan de Koning (Botaniker) (* 1943), niederländischer Botaniker 
 Jan de Koning (Fußballspieler) (* 1949), niederländischer Fußballspieler und -trainer